El Gran Premio de Australia de Motociclismo de 1993 fue la primera prueba de la temporada 1993 del Campeonato Mundial de Motociclismo. El Gran Premio se disputó el 28 de marzo de 1993 en el circuito de Eastern Creek.

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

</center>

1993
Grandes Premios de motociclismo 1993
Australia en 1993